El término JAP o Jap puede referirse a:

 Juventudes de Acción Popular como organización juvenil española.
 Juntas de Abastecimiento y Control de Precios como unidades administrativas locales en Chile.
 JA Prestwich Industries, antiguo fabricante británico de motores.